Jméno a příjmení Zdeněk Koubek má více nositelů:

 Zdeněk Koubek (* 1948) – československý fotbalový reprezentant
 Zdeněk Koubek (1913–1986) / Zdena Koubková – československá atletka / ragbista
 Zdeněk Koubek (lékař) (1868–1965) – český lékař